Meine Schwester Ellen ist der Titel folgender Filme:

 Meine Schwester Ellen (1942), US-amerikanischer Film von Alexander Hall
 Meine Schwester Ellen (1955), US-amerikanischer Film von Richard Quine